Bezirksverwaltungsgesetz steht für:

 Bezirksverwaltungsgesetz (Berlin), Gesetz des deutschen Landes Berlin (abgekürzt BezVwG)
 Bezirksverwaltungsgesetz (Hamburg), Gesetz des deutschen Landes Hamburg (abgekürzt BezVG)
 Bezirksverwaltungsgesetz (Vorarlberg), Gesetz über die Organisation der staatlichen Bezirksverwaltung des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg (abgekürzt BezVG)